Trichoppia är ett släkte av kvalster. Trichoppia ingår i familjen Ceratoppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Trichoppia